Lachmann är ett tyskt efternamn, som den 31 december 2021 bars av 48 personer bosatta i Sverige.

 Clara Lachmann (1864–1920), dansk-svensk donator
 Dichen Lachman (född 1982), australisk skådespelerska
 Erich Lachmann (1909–1972),  nazitysk officer
 Jacob Lachmann (1844–1909), dansk-svensk affärsman
 Karen Lachmann (1916–1962), dansk fäktare
 Karl Lachmann (1793–1851), tysk filolog och textkritiker
 Ludwig Lachmann (1906–1990), tysk ekonom

Källor

Tyska efternamn